Härkäinkarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Härkäinkarit (ö, lat 61,53, long 24,32), Birkaland, Tammerfors, 
 Härkäinkarit (ö, lat 61,53, long 24,42), Birkaland, Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar